Amâncio (cônsul em 345) — oficial romano do 
 Amâncio (presidente) — oficial romano do 
 Amâncio (castrense) — oficial bizantino do 
 Amâncio (oficial de Teodósio II) — oficial bizantino do 
 Amâncio (homem perfeitíssimo) — oficial romano do 
 Amâncio (prepósito) — oficial bizantino do  e VI
 Amâncio (emissário) — oficial bizantino do 

Desambiguações de história